Ви́та Алекса́ндровна Семере́нко (; ) — украинская биатлонистка, Заслуженный мастер спорта Украины, член национальной сборной команды Украины, чемпионка в эстафете и бронзовый призёр в спринте Олимпиады в Сочи, шестикратный призёр чемпионатов мира, призёр чемпионата Европы среди юниоров, серебряный призёр первенства мира среди девушек, бронзовый и серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров, неоднократная чемпионка первенств и Чемпионатов Украины, на XXIII Всемирной зимней универсиаде выиграла 4 медали (1 золотая, 1 серебряная, 2 бронзовых). 16 апреля 2011 года — победительница соревнований на приз памяти Виталия Фатьянова на Камчатке, где стала счастливой обладательницей кубка Газпрома и автомобиля Mercedes.

На чемпионате мира 2008 года в Эстерсунде Вита заняла второе место в эстафете. На чемпионате мира 2011 года в Ханты-Мансийске, Вита Семеренко завоевала личную бронзовую медаль в индивидуальной гонке. На чемпионате мира 2012 года в Рупольдинге, Вита Семеренко завоевала вторую в карьере личную бронзовую медаль в спринте.

На церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи была знаменосцем сборной Украины.

Полный кавалер ордена княгини Ольги.

Вита Семеренко — сестра-близнец украинской биатлонистки Валентины Семеренко.

Биография 
Родилась 18 января 1986 года в Краснополье, Вита старше своей сестры Вали на 15 минут. У неё есть старшая сестра Оксана, которая старше на 4 года. В городе было всего 2 развитых спортивных секции — лыжная и футбольная. Выбора особого не было, и в четвёртом классе вместе со своей сестрой Валей она пришла в секцию лыжных гонок. Родители не были против, но мама немного переживала, что это может навредить их здоровью. Через несколько лет про Валю заговорили как про очень перспективную гонщицу. Но она решила пойти по стопам Зубриловой и Водопьяновой, выбрав биатлон.

Вооружиться предложил тренер Григорий Иванович Шамрай, который свой значок мастера спорта добыл в биатлоне, но много лет работал с лыжниками.

Стрельба Вите вначале давалась легче, чем её сестре. У неё могло быть всего три промаха в спринте, в то время как у её сестры только три патрона попадали в цель.

На молодёжный чемпионат мира сёстры поехали и вместе завоевали серебряные медали в эстафете на молодёжном чемпионате мира в Контиолахти в 2005 году. Вита так же завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке.

На Олимпиаду в Турине не смогла пройти жёсткий отбор, но попала её сестра Валя.

Новый олимпийский цикл Вита начала с успешного выступления на летнем чемпионате мира в Уфе 2006 года.

На этом соревновании сёстрам впервые пришлось разыгрывать медали международного уровня между собой. Валя оказалась более успешной — у неё три серебра и бронза, у Виты — одно серебро и бронза. Но на всемирной универсиаде в Турине в 2007 году, сёстры поменялись местами. Обе добыли по 4 медали. В гонке преследования они финишировали держась за руки, первой была Вита.

В сезоне 2006/2007 Вита Семеренко вышла на пик формы на чемпионате мира и даже попала в число 30-ти сильнейших для участия в масс-старте.

На чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде 2008 года заняла второе место в эстафетной гонке в составе Оксаны Яковлевой, Вали Семеренко и Оксаны Хвостенко, уступив сборной Германии.

20 декабря 2008 года заняла второе место в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

7 января 2009 года одержала первую победу в эстафетной гонке в составе Елены Пидгрушной, Вали Семеренко и Оксаны Хвостенко на этапе Кубка мира в Оберхофе. Это первая победа сестёр Семеренко в эстафетных гонках.

11 марта 2009 года заняла третье место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Ванкувере.

На Олимпиаде в Ванкувере с сестрой Валей участвовала, но не выиграли ни одну олимпийскую медаль.

21 марта 2010 года заняла второе место в масс-старте на этапе Кубка мира в Хольменколлене.

На чемпионате мира по биатлону в Ханты-Мансийске 2011 года заняла третье место в индивидуальной гонке, проиграв Хелене Экхольм и Тине Бахман.

На чемпионате мира по биатлону в Рупольдинге 2012 года также заняла третье место в спринтерской гонке, уступив Магдалене Нойнер и Дарье Домрачевой.

9 декабря 2012 года заняла второе место в эстафетной гонке в составе Вали Семеренко, Юлии Джимы и Елены Пидгрушной на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

3 января 2013 года заняла первое место в эстафетной гонке в составе Юлии Джимы, Вали Семеренко и Елены Пидгрушной на этапе Кубка мира в Оберхофе. Для сестёр Семеренко это была вторая победа в эстафетной гонке.

9 февраля 2013 года на чемпионате мира по биатлону в Нове-Место заняла третье место в спринтерской гонке, уступив своей соотечественнице Елене Пидгрушной и Туре Бергер.

13 февраля 2013 года на чемпионате мира по биатлону в Нове-Место допустила один промах на последнем огневом рубеже и заняла пятое место в индивидуальной гонке, уступив Туре Бергер, Андреа Хенкель, Вале Семеренко и Анастасии Кузьминой.

15 февраля 2013 года на чемпионате мира по биатлону в Нове-Место-на-Мораве заняла второе место в эстафетной гонке в составе Юлии Джимы, Вали и Виты Семеренко и Елены Пидгрушной, уступив сборной Норвегии.

9 февраля 2014 года на Олимпийских зимних играх в Сочи завоевала серебряную медаль в спринте на дистанции 7,5 км, уступив биатлонистке из Словакии Анастасии Кузьминой (золото). Изначально Семеренко пришла к финишу третьей, но в 2017 году обладательница серебряной медали Ольга Вилухина была дисквалифицирована за употребление допинга. Это была первая медаль, завоёванная украинскими спортсменами на XXII зимней Олимпиаде.

Окончила Сумский государственный педагогический университет им. А. С. Макаренко, а также заочно Украинскую академию банковского дела Национального банка Украины по специальности «Финансы и кредит».

Обучалась на факультете иностранной филологии и социальных коммуникаций Сумского государственного университета.

Личная жизнь 
Замужем. Муж Андрей Пацюк (1984 г. р.), бывший полузащитник футбольного клуба «Сумы». В сентябре 2016 родила сына Марка.

Сестра Оксана Александровна Семеренко (1981 г.р.), работает бухгалтером.

Увлекается вышиванием. Любимое блюдо — окрошка. Любимый вид спорта кроме биатлона — фигурное катание.

Олимпийские игры

Участие в Чемпионатах мира

Результаты

Места в Кубках мира

Подиумы на этапах Кубка мира

Результаты выступлений в Кубке мира 

В таблице отражены места, занятые спортсменом на гонках биатлонного сезона.

Инд — индивидуальная гонка
Пр — гонка преследования
Спр — спринт
МС — масс-старт
Эст — эстафета
Сусм — одиночная смешанная эстафета 
См — смешанная эстафета
DNS — спортсмен был заявлен, но не стартовал
DNF — спортсмен стартовал, но не финишировал
LAP — спортсмен по ходу гонки (для гонок преследования и масс-стартов) отстал от лидера более чем на круг и был снят с трассы
DSQ — спортсмен дисквалифицирован
отм — гонка была отменена
— − спортсмен не участвовал в этой гонке

Тренеры 
 Первый тренер — Байда Светлана Ивановна.
 Личный тренер — Бондаренко Владимир Михайлович.
 Тренер в сборной — Шамрай Григорий Иванович.

Награды 
 Орден «За заслуги» III степени (8 марта 2021 года) — за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, образцовое выполнение служебного долга и многолетний добросовестный труд
 Орден княгини Ольги I степени (23 августа 2014 года) — за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.
 Орден княгини Ольги II степени (23 августа 2011 года) — за значительный личный вклад в становление независимости Украины, утверждение её суверенитета и международного авторитета, заслуги в государствообразующей, социально-экономической, научно-технической, культурно-образовательной деятельности, добросовестное и безупречное служение Украинскому народу.
 Орден княгини Ольги III степени (17 марта 2008 года) — за весомый личный вклад в развитие физической культуры и спорта, достижение высоких спортивных результатов на чемпионатах Европы и мира по биатлону 2008 года.

Экипировка 
 Винтовка — Anschutz
 Лыжи — Fischer
 Лыжные палки — Swix
 Перчатки — Adidas
 Очки — Adidas
 Костюм — Adidas

Примечания 

Ссылки
 https://www.instagram.com/semerenko_vita/

Биатлонисты Украины
Олимпийские чемпионы по биатлону
Олимпийские чемпионы от Украины
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2014 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы Европы по биатлону
Чемпионы мира по летнему биатлону
Полные кавалеры ордена княгини Ольги